Hardman bezeichnet

Personen:
 Bill Hardman (1933–1990), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Flügelhornist des Hardbop
 Christine Hardman (* 1951), britische Theologin und Bischöfin von Newcastle
 Edward Hardman (1845–1887), Geologe
 Harold Hardman (1882–1965), englischer Fußballspieler
 Karl Hardman (1927–2007), US-amerikanischer Produzent und Schauspieler
 Lamartine Griffin Hardman (1856–1937), US-amerikanischer Politiker
 Lawrence Pullen Hardman (1909–1996), britischer Ordensgeistlicher, Bischof von Zomba
 Mecole Hardman (* 1998), US-amerikanischer Footballspieler

Unternehmen:
 Hardman (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hardman (Colorado)
 Hardman (Gilmer County, West Virginia)
 Hardman (Taylor County, West Virginia)

Siehe auch:
 Hartmann
 Hartman
 Hardeman